Аштаун — городской район Дублина в Ирландии, находится в административном графстве Дублин.
 Барон Аштаун — наследственный титул в системе Пэрства Ирландии. 
 Замок Аштаун — укреплённое здание, предположительно XVII века (вероятно, XV, с перестройкой в 1600-х), расположенное в Феникс-Парке в Дублине.